16982 Tsinghua – asteroide della fascia principale
 Università Tsinghua – università di Pechino